peut désigner :

Arts et culture

Jeu vidéo 
 Pac-Man, le jeu vidéo ;
 Pac-Man, version différente du jeu originale développée par Atari et sortie en 1982 sur Atari 2600.
 Pac-Man, le personnage ;
 Pac-Man, le système d'arcade.
 Pac-Man, la série de jeux vidéo dérivés.

Musique 
 Pac-Man est un maxi de musique électronique de Power-Pill

Télévision 
 Pac-Man est une série télévisée d'animation américaine diffusée en 1982-1983

Informatique 
 Pacman, le gestionnaire de paquets de la distribution Linux Arch.

Sport 
 Pacman, le surnom de Manny Pacquiao.